Socialisten kan avse:

 Socialisten (tidning) – en trotskistisk/marxistisk tidskrift
 Socialisten (bok) – en bok av Ivar Lo-Johansson

Se även
Socialist